Ку́нда:

 Кунда — город в Эстонии.
 Кунда — народ в южной части Африки.
 Кунда — река в Эстонии.
 Кунда, Джордж (1956—2012) — замбийский государственный деятель.